Die folgende Liste enthält einige Flüsse im Kosovo. Sie ist alphabetisch geordnet, führt den albanischen und serbischen (lateinisch und kyrillisch) Namen auf und erhebt keinen Anspruch auf Vollständig- und Genauigkeit.

Weblinks 

 
Kosovo